Le Gault est le nom de :
 Communes françaises 
 Le Gault-Perche, dans le département de Loir-et-Cher et la région Centre
 Le Gault-Saint-Denis, dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre.
 Le Gault-Soigny, dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne

Anciennes communes françaises
Le Gault, dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne, fusionnée avec Soigny pour donner Le Gault-Soigny
Le Gault-en-Beauce, dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre, fusionnée avec Saint-Denis-de-Cernelles  pour donner Le Gault-Saint-Denis

Voir aussi
 Gault (homonymie)

Homonymie de toponyme